Magic kan syfta på:

 Magic: The Gathering – ett kortspel
 Magic (dryck) – en energidryck
 Magic (musikalbum) – ett musikalbum av Bruce Springsteen
 Magic Roundabout – benämningen på ett antal större cirkulationsplatser i Storbritannien
 Magic! – en kanadensisk musikgrupp
 Orlando Magic – en amerikansk basketorganisation
 R.550 Magic – en fransk jaktrobot

Personer
 Magic Johnson (1959–), en amerikansk före detta basketspelare
 Mats ”Magic” Gunnarsson (1962–2014), en svensk musiker

Se även
Magic number